Idem – parola latina che significa "stesso"
 IDEM – Italian Derivatives Market
 Idem – quarto album ufficiale del duo hip hop torinese ATPC
 Federazione IDEM – l'Infrastruttura di Autorizzazione e Autenticazione federata della rete GARR

Cinema
 Idem – film del 1947 diretto da Alfred E. Green
 Idem – cortometraggio del 2009 diretto da Sarah Vanagt

Persone
 Josefa Idem – politica ed ex canoista tedesca naturalizzata italiana